Мунжа — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки находится в 262 км по левому берегу реки Кондома. Длина реки составляет 51 км, площадь водосборного бассейна 631 км².

Бассейн 
 10 км: Селезень
2 км: Калтарак
 21 км: Коура
 23 км: Кояндал
 33 км: Кубань

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Кондомы
Реки Таштагольского района